

Patronyme

 Bin Furuya (1953-), acteur japonais ;
 Kenji Furuya (1979-), chanteur, guitariste et parolier japonais, leader du groupe Dragon Ash ;
 Michiaki Furuya (1972-) seiyū ;
 Minoru Furuya (1972-), mangaka, auteur notamment de Ping-Pong Club ;
 Seiichi Furuya (1950-), photographe japonais ;
 Tōru Furuya (1953-), seiyū ;
 Usamaru Furuya (1968-), mangaka.

Fiction
 Chihiro Furuya, personnage principal du manga Sankarea ;
 , personnage du manga Ace of Diamond.

Autres
 L'astéroïde (13815) Furuya.

Patronyme japonais